«Tú y yo» puede referirse a:

Cine 
 Tú y yo (1939), película de Estados Unidos dirigida por Leo McCarey.
 Tú y yo (1957), película de Estados Unidos dirigida por Leo McCarey.
 Tú y yo (1988), película dirigida por Eugenio García Toledano.
 Tú y yo (2015), película de República Dominicana dirigida Natalia Cabral y Oriol Estrada

Televisión 
 Tú y yo, programa de TV mexicano.
 Tú y yo (1996-1997), telenovela mexicana.
 Tú y yo (1960-1970), serie clásica de televisión colombiana.

Música

Álbumes 
 Tú y yo (1981), álbum de Emmanuel.
 Tú y yo (1991), álbum de Marcos Witt.
 Tú y yo (2014), álbum de David Bisbal.

Canciones 
 Tú y yo (2002, canción de Thalía).
 Tú y yo (2003), canción de La Oreja de Van Gogh - del álbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida.
 Tú y yo volvemos al amor (1997), canción de Mónica Naranjo, producida por esta y Cristóbal Sansano.
 Tú y yo (2013), canción de Maite Perroni.
 Tú y yo (2015) canción de Natalia Jiménez
 Tú y yo (2015), canción de Sergio Dalma.
 Tú Y Yo (2017), canción de C-Kan & Pipo Ti.
 Tu y Yo (2020), canción de Raymix y Paulina Rubio.

Miscelánea 
 Tú y yo, conjunto de dos tazas y platillos de café.

Véase también 
 You and Me, .
 Tú, .